El Palomazo Informativo est une formation musicale mexicaine de critique politique qui intègre les musiciens : Fernando Rivera Calderón, Martín Durán y Armando Vega Gil, ex membre du groupe Botellita de Jerez.

Discographie 

 Hacienda, te odio Ministère des finances, je te deteste. (2002)
 Yo no voté por Martita Je n'ai pas voté pour Martita (2003)
 Peje el Toro es inocente Peje le Toro est innocent (2004)
 Fox You (2006)

Liens 
  www.myspace.com/elpalomazoinformativo
  W Radio

Groupe musical mexicain